Sergej steht für:

 Sergei, männlicher Vorname russischer Herkunft
 (4363) Sergej, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sergej, ehemaliger Name eines schwulen Szenemagazins, siehe Blu (Zeitschrift)